Ма́ркус Ви́ндиш (; 12 мая 1984, Брунико, Больцано) — итальянский биатлонист. Участник Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Завершил карьеру в конце сезона 2013/2014 годов. Старший брат биатлониста Доминика Виндиша.

Спортивная карьера 
Занимается биатлоном с 1996 года, член национальной команды с 2001 года. Дебютировал на этапах Кубка мира в сезоне 2004/05. В сезоне 2007/08 дважды набрав кубковые очки (17-е и 27-е места в спринте), с 18 баллами стал 71-м в общем зачёте, среди итальянцев был 4-м. В сезоне 2008/09 заметно прогрессировал, перед этапом в Антерсельве набрал 178 очков и занимал 19-е место в общем зачёте (2-й результат среди итальянцев).

 В кубке мира дебютировал 9 декабря 2004 года — в индивидуальной гонке (проходившей в рамках 2-го этапа Кубка мира 2004—2005) в норвежском Хольменколлене, показав 55-й результат (и 2-й из 4-х) среди итальянских спортсменов ).
 В тридцатку сильнейших (получают очки в зачёт Кубка мира) впервые попал 1 декабря 2007 года — в спринтерской гонке в рамках 1-го этапа Кубка мира 2007—2008, что проходил в финском Лахти, заняв в ней 17-е место.

Принял участие в соревнованиях по биатлону в рамках зимних Всемирных военно-спортивных игр 2010 года, где команда Италии одержала победу в командном зачёте спринта.

Результаты

Кубок мира 

* - данные на 27 января 2009 года.

НФ - стартовал в гонке, но не финишировал (или же отстал на круг и более от лидера).

н/д - нет данных о количестве очков/позиции в данном зачёте Кубка мира.

Ссылки 
 Профиль IBU

Биатлонисты Италии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Всемирных военных игр